Martín Peña ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Martín Peña (Kanal), Kanal in Puerto Rico 
 Martín Peña (Santurce), Sektor in Santurce, San Juan, Puerto Rico 
 Martín Peña (Hato Rey), Sektor in Hato Rey, Puerto Rico
 Martín-Peña-Brücke, Brücke in San Juan, Puerto Rico

Martín Peña ist der Name folgender Personen:

* Martín Peña (Fußballspieler) (* 1965), mexikanischer Fußballspieler